57-ия индивидуален шахмат на Съветския съюз за мъже се провежда в Ленинград, от 18 октомври до 3 ноември 1990 г.

В него взимат участие 14 души. Играе се по системата „всеки срещу всеки“. Четирима шахматисти завършват накрая с по 8,5 точки. Играе се тайбрек за определяне на шампиона, който е спечелен от Белявски. Въпреки това за шампиони на Съветския съюз са обявени и четиримата шахматисти, участвали в тайбрека.

Класиране

Външни препратки 
  57-и Съветски шампионат, Ленинград 1990

СССР
Състезания по шахмат в СССР
Състезания по шахмат в Русия
Спорт в Санкт Петербург